Раймунд Бржозовский (; ) — польский католический деятель, иезуит, учёный, филолог и писатель.

Биография 
Родился 7 декабря 1763 года в Белоруссии. В 1780 году в Полоцке вступил в иезуитский орден. В 1791 году он был рукоположен в священники, а 2 февраля 1798 года принял последний постриг. Шесть лет проработал преподавателем в низших классах иезуитского училища, три года преподавал философию и математику и восемь лет — теологию, в которой он был специалистом. Проповедовал также в Могилёве, Орше и Витебске. В течение двух лет Бржозовский был секретарём (канцлером) конференции полоцкой римско-католической духовной академии, а затем в течение трёх (1817—1820) лет был её ректором.

Руководил иезуитской коллегией вплоть до её упразднения в 1820 году. После изгнания иезуитов из Российской империи переехал в Рим. Бржозовский был ассистентом польских иезуитов при генералах иезуитского ордена Фаддее Бржозовском и Луиджи (Алоизие) Фортисе. После смерти Фортиса на генеральной конференции вместо Бржозовского был избран ксендз Алоизий Ляндес. Из-за расстроенного здоровья врачи послали его в Неаполь, где и умер 23 августа 1842 года.

Около 1820 года произведения Бржозовского помещались в «» («Miesięcznik Połocki»); кроме того, он издал анонимно: «Uwagi krytyczne nad artykułami w Gazecie francuskiej, pod dniem 22 kwietnia 1839; z włoskiego przełozone». Бржозовский обработал в рукописи пятитомный «Словарь знаменитых польских писателей» («Słownik sławnych pisarzy polskich»), но это сочинение не было напечатано. Фрагмент этого словаря (от A до E) хранится в Ватиканской библиотеке.

Примечания

Литература 
 Инглот, М. Общество Иисуса в Российской Империи (1772—1820 гг.) и его роль в повсеместном восстановлении Ордена во всем мире / М. Инглот; пер. А. Н. Коваля. — М. : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2004. — 632 с.
 Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564—1995 / oprac. Ludwik Grzebień ; [aut. i red. działów Andrzej Paweł Bieś et al. ; współpr. nauk. i red. Roman Darowski]. — Kraków : Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego. Instytut Kultury Religijnej : Wydawnictwo WAM — Księża Jezuici, 1996. — XVI, 882, [5] s. : il.
 Giżycki, J.M. Materyały do dziejów Akademii Połockiej i szkół odniej zależnych / J.M. Giżycki. — Kraków: Druk. W. Anczyca i spółki, 1905. — 288 s.

Иезуиты Белоруссии
Ректоры Полоцкого иезуитского коллегиума
Преподаватели Полоцкого иезуитского коллегиума